Plusieurs châteaux portent le nom de château de Miraval :

 Le château de Miraval ou de Cabardès à Miraval-Cabardès (Aude) ;
 Le château Tour de Miraval à Porte-du-Quercy (Lot) ;
 Le château de Miraval à Lagarrigue (Tarn) ;
 Le château de Miraval à Correns (Var) ;
 Le château de Miravalle à Mexico.

